Бот, БОТ, боты — многозначное слово.

Аббревиатура 
 БОТ — блок окончаний тракта.
 БОТ — бронированная огневая точка.
 БОТ — бутилокситолуол.
 БОТ — «Балтийские офисные технологии».
 бот. — ботаника, ботанический.
 БОТ — бюро организации труда.
 БОТ — блок ограничителя тока.

Автоматизация 
 Бот (, сокращение от «робот», от ) — программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия, и имеющая в этом некое сходство с человеком.
 Бот — программа или часть программы, имитирующая партнёров в многопользовательских компьютерных играх.
 Виртуальный собеседник в электронных конференциях. См. также тест Тьюринга.
 Бот (сокращение от «робот») в научной фантастике — роботизированный космический корабль, синоним термина зонд.

Персоналии 
 Братья Андрис и Ян Бот (, Jan Both) — голландские живописцы XVII века.
 Бот, Питер (1568—1615) — генерал-губернатор Голландской Ост-Индии.
 Бот, Рене (род. 1978) — нидерландский футболист.
 Бот, Якоб (1903—1986) — нидерландский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

Прочее 
 Бот ( — лодка) — небольшое моторное, парусное или гребное судно.
 Бот — религиозная буддистская постройка, храмовое святилище.
 Бот (, , ) — муниципалитет в Испании.

Боты

См. также 
 Бод, БОД
 Бота
 Боте